Брума:

 Брума (род. 1994) — португальский футболист гвинейского происхождения.
 Брума, Джеффри (род. 1991) — нидерландский футболист.